Il doppio del torneo di tennis Sopot Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Bartlomiej Dabrowski e Marcin Matkowski che hanno battuto in finale Óscar Hernández e Dmitri Vlasov 62-7, 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Jaroslav Levinský /  Jan Weinzierl (quarti di finale)
 Martin Štěpánek /  Jiri Vrbka (primo turno)

 Óscar Hernández /  Dmitri Vlasov (finale)
 Maxime Boye /  Stefano Cobolli (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sopot Challenger 2001